

Carriera
Ha giocato nella massima serie colombiana ed in quella brasiliana.

Note

Collegamenti esterni